Готтардт Гендрік (нім. Gotthard Handrick; нар. 25 жовтня 1908, Цайц, Саксонія — пом. 30 травня 1978, Аренсбург, Шлезвіг-Гольштейн) — німецький військовий.
 Ганс Готтардт (нім. Hans Gotthardt; 1 жовтня 1911, Шенбах, Австро-Угорщина — ?) — гауптшарфюрер СС.